Il doppio del torneo di tennis Warsaw Open 2000, facente parte del WTA Tour 2000, ha avuto come vincitrici Tathiana Garbin e Janette Husárová che hanno battuto in finale Iroda Tulyaganova e Anna Zaporožanova 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Elena Lichovceva /  Olena Tatarkova (semifinali)
 Kristie Boogert /  Miriam Oremans (quarti di finale)

 Tathiana Garbin /  Janette Husárová (campionesse)
 Annabel Ellwood /  Bryanne Stewart (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Warsaw Open 2000